Il singolare  del Rai Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Sebastián Decoud ha battuto in finale 7–6(2), 6–1 Simon Greul.

Teste di serie

  Sergio Roitman (primo turno)
  Simon Greul (finale)
  Roko Karanušić (primo turno)
  Jiří Vaněk (quarti di finale)

 Ilija Bozoljac (secondo turno)
 Lukáš Rosol (secondo turno)
 Filippo Volandri (secondo turno)
 Alexandre Sidorenko (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Rai Open 2009